

Musica 
 Bread and Circuses – album dei Colosseum del 1997
 Bread and Circuses – album dei The View del 2011

Televisione 
Nell'arena con i gladiatori (Bread and Circuses) – episodio della seconda stagione di Star Trek

Pagine correlate 
 Panem et circenses